Па́ттерн ( — образец, шаблон) — схема или набор шаблонов. Имеет широкий диапазон значений, с особым акцентом на «преходящей», «динамической» и «вероятностной» природе описываемого явления — конфигурация упорядоченных взаимоотношений (Ф. Капра, «Паутина жизни» и «Дао физики»). Смысл термина «паттерн» всегда у́же чем просто «образец» и варьируется в зависимости от области знаний, в которой используется.

 Паттерн — повторяющийся элемент в различных сферах жизни, в основном в природе и дизайне.
 Паттерн (информатика) — эффективный способ решения характерных задач проектирования, в частности проектирования компьютерных программ.
 Паттерн (психология):
 1) набор стереотипных поведенческих реакций или последовательностей действий;
 2) объединение сенсорных стимулов как принадлежащих одному классу объектов.
 Паттерн (технический анализ) — характерный участок временных графиков цен.
 Паттерн (трекерная музыка) — таблица, определяющая порядок и режим воспроизведения семплов на нескольких каналах за некоторый промежуток времени.
 Паттерн (электронная музыка) — набор заранее запрограммированных, последовательно (зациклено) звучащих разных партий инструментов.
 Паттерн (оригами)
 Также паттерн в схемах для вязания — схема узора, которая повторяется неоднократно в ряду.

Имя 
Также Патерн () — латинское имя. Некоторые известные носители:
 Патерн (консул 267 года)
 Патерн (консул 268 года)
 Патерн (консул 269 года)
 Ноний Патерн — консул 279 года
 Патерн Уэльский — французский святой VI века.
 Патерн Авраншский — французский святой VI века.

См. также 
 Патерна
 Патерно
 Шаблон
 Модель (значения)
 Принцип (значения)
 Дхарма (значения)
 Структура
 Форма
 Образ
 Палитра (значения)
 Орнамент